Каракудук — топоним:


Населённые пункты

Казахстан 
Каракудук — село в Иргизском районе Актюбинской области.
Каракудук (до 2020 г. — Тихоновка) — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Каракудук — село в Булдуртинском сельском округе Сырымского района Западно-Казахстанской области.
 Каракудук — село в Жетыкольском сельском округе Сырымского района Западно-Казахстанской области.
 Каракудук — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Каракудук — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Каракудук — село в Иртышском районе Павлодарской области.

Россия 
 Каракудук — посёлок в Акбулакском районе Оренбургской области.

Месторождение 
 Каракудук — нефтяное месторождение в Казахстане.

См. также 
Каракудык